

Sigle 
 New Technology Telescope – telescopio dell'Osservatorio di La Silla (Cile)
 Nippon Telegraph and Telephone – azienda telefonica giapponese

Codici 
 NTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niuatoputapu (Tonga)